Йо-И́нге Бе́ргет (; род. 11 сентября 1990, Гран, Норвегия) — норвежский футболист, нападающий шведского клуба «Мальмё» и сборной Норвегии.

Клубная карьера 

Бергет начал свою карьеру в клубе «Люн». В 2008 году он переехал в Италию, где выступал за молодёжную команду «Удинезе». За основной состав Йо-Инге так и не сыграл, поэтому в 2009 году был отдан в аренду обратно в «Люн». В Типпелиге он провёл один сезон сыграв 27 матчей и забив 5 мячей. В следующем сезоне Бергет выступал за «Стрёмсгодсет» вновь на правах аренды. 14 марта 2010 года в матче против «Конгсвингера» он дебютировал за новую команду. 21 марта в поединке против «Хёугесунн» Бергет забил свой первый гол за команду. По окончании аренды «Удинезе» продал его в «Мёльде». 22 августа 2011 года во встрече против «Лилистрема» Йо-Инге дебютировал за новую команду. 2 октября в матче против «Тромсё» Бергет забил свой первый гол за «Мольде». В 2011 и 2012 годах он дважды выиграл чемпионат Норвегии.

В начале 2014 года Бергет перешёл в валлийский «Кардифф Сити». 22 февраля в матче против «Халл Сити» он дебютировал в английской Премьер-лиге, заменив Фрейзера Кембелла.

Летом для получения игровой практики Йо-Инге перешёл в шотландский «Селтик». 13 августа в поединке против «Сент-Джонстон» он дебютировал в шотландской Премьер-лиге. 16 августа в матче против «Данди Юнайтед» Бергет сделал «дубль», забив свои первые голы за «кельтов».

В начале 2015 года Йо-Инге подписал трёхлетний контракт со шведским «Мальмё». 6 апреля в матче против «Сундсвалля» он дебютировал в Аллсвенскане. В этом же поединке Бергет сделал «дубль», забив свои первые голы за «Мальмё». В августе в отборочном матче Лиги чемпионом против своего бывшего клуба «Селтика» он сделал «дубль». В 2016 году Йо-Инге помог клубу выиграть чемпионат.

19 января 2018 года Бергет был подписан клубом MLS «Нью-Йорк Сити». В североамериканской лиге он дебютировал 24 марта в матче против «Нью-Инглэнд Революшн». Свой первый гол за нью-йоркский клуб он забил 11 апреля в матче против «Реал Солт-Лейк». 25 января 2019 года Бергет и «Нью-Йорк Сити» достигли договорённости о расторжении контракта по обоюдному согласию.

В марте 2019 года Бергет вернулся в «Мальмё», с которым подписал трёхлетний контракт. В составе этого клуба Йо-Инге Бергет в 2020 году выиграл чемпионат Швеции.

Международная карьера 
Бергет выступал за сборную страны различных возрастов. 18 января 2012 года в товарищеском матче против сборной Таиланда Йо-Инге дебютировал за сборную Норвегии.

В июне 2013 года Йо-Инге был включен в заявку молодёжной команды на участие в молодёжном чемпионате Европе в Израиле. На турнире он был выбран капитаном команды. В матче группового этапа против молодёжной сборной Англии Бергет забил гол, который принёс его команде победу. Он также сыграл в поединках против команд Израиля и Испании.

6 сентября 2015 года в отборочном матче чемпионата Европы 2016 против сборной Хорватии Бергет забил свой первый гол за национальную команду. Это был его единственный гол за сборную в официальном матче. А вот в товарищеском, Бергет забил гол в ворота Финляндии 29 марта 2016 года. Последний матч за сборную он сыграл против сборной Словакии, Норвегия выграла со счетом 2:0, а Бергет сыграл 70 минут в том матче, это была товарищеская игра.

Голы за сборную Норвегии

Достижения 
Командные

 «Мёльде»
  Чемпионат Норвегии — 2011
  Чемпионат Норвегии — 2012
 Обладатель Кубка Норвегии — 2010
 Обладатель Кубка Норвегии — 2013

 «Мальмё»
  Чемпионат Швеции — 2016

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Люн»
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Нью-Йорк Сити»